Парне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 130 км на південний схід від Орлеана, 30 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Парне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Парне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер